Slovo jazyk má tyto významy:

biologie
 jazyk (orgán) – svalový a u některých živočichů i chuťový orgán nacházející se v ústní dutině.
 jazyk (Microchirus) – rod ryb
 jazyk (Buglossidium) – rod ryb
 jazyk (Solea) – rod ryb (jazyk obecný Solea solea)
 jelení jazyk (Phyllitis) – rod kapradin
 hadí jazyk neboli hadilka (Ophioglossum) – rod kapradin
 tchynin jazyk – lidové označení tenury – pokojová rostlina

dorozumívání
 jazyk (lingvistika) – přeneseně znamená i lidskou řeč; řada druhů těchto jazyků
 formální jazyk – většinou přesně definovaný jazyk s jednoduchou gramatikou pro vyjádření myšlenek v matematice a počítačových vědách 
 programovací jazyk – případ výše zmíněného formálního jazyka
 jazyk (logika) – pojem matematické logiky

další
 sněhový jazyk – místo s větší sněhovou pokrývkou s protáhlým tvarem, obvykle na silnici
 jazyk výhybky – pohyblivá součást výhybky
 jazyk (obuv) – součást obuvi obvykle kryjící nárt nohy

podobná slova
 jazýček
 jazylka

Externí odkazy